IRAS (satelit)
Inland Revenue Authority of Singapore
Indian Railway Accounts Service
Institute for Risk Assessment Sciences, istraživački institut sveučilišta u Utrechtu
 utopijski otok (International Republic for Artists and Scientists) u romanu Arna Schmidta Die Gelehrtenrepublik
126P/IRAS, periodični komet
3728 IRAS, asteroid Glavnog asteroidnog pojasa
Iras (krater, Titanija), udarni krater na Titaniji
iras (wing chun), položaj noge u wing chunu
Iras, lik iz Shakespearovog djela
Iras (glazbenik)